Saint-Adrien ist der Name mehrerer Gemeinden:

in Frankreich:
 Saint-Adrien (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d’Armor
 Bosc-Guérard-Saint-Adrien im Département Seine-Maritime
 Le Mont-Saint-Adrien im Département Oise

in Kanada:
 Saint-Adrien (Québec) in der Provinz Québec
 Saint-Adrien-d’Irlande in der Provinz Québec